Пол Рис (; род. 19 декабря 1963 года, Нит, Гламорган, Уэльс, Великобритания) — валлийский актёр театра, кино и телевидения. Номинант на премию Лоренса Оливье.

Биография 
Пол Рис родился 19 декабря 1963 года в городе Нит, Уэльс, в семье валлийских католиков Ричарда Чарльза Риса и Кэтрин Айвори. Учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, которую закончил в 1985 году с золотой медалью.

Актёр дебютировал на большом экране в 1986 году, сыграв в фильме Джулиана Темпла «Абсолютные новички». В начале 1990-х он исполнил две интересные роли в голливудских биографических фильмах: в «Винсенте и Тео» Роберта Олтмена Пол играл Тео ван Гога, и Сидни Чаплина вместе с Робертом Дауни-младшим в фильме Ричарда Аттенборо «Чаплин». Другие его работы в кино: роль фотографа в «Nina takes a lover» (1994) и доктора Феррала в «Из Ада» (2001).

В 1998 году Пол Рис был номинирован на театральную премию Лоренса Оливье за лучшую второстепенную роль в спектакле «Король Лир» (1997), поставленном в Королевском национальном театре. Другие его театральные работы включают в себя роль Клаудио в спектакле «Много шума из ничего» (1986), заглавную роль в «Гамлете» (1999), роли Мастера и Воланда в «Мастере и Маргарите» (2012) и ведущую роль в «Дяде Ване» (2016).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании